Шид
 Шид (община)
 Шід (округ Лученец)

Дивись також 
 Шидд